El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1975 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 32 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el San Diego Sports Arena de San Diego, California.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de California, Los Angeles, derrotando en la final a la Universidad de Kentucky, obteniendo su décimo campeonato en doce temporadas. Tendrían que pasar 20 años para volver a ver a los Bruins llevándose un campeonato de la NCAA.

Esta fue la primera vez en la que la fase final la disputaron, además de los primeros clasificados de cada conferencia, los segundos de las conferencias más fuertes. Sería también el último año en el que se disputarían partidos para dilucidar los terceros puestos regionales. Hasta 1981 no se eliminaría el partido por el tercer y cuarto puesto de la Final Four.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1975
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA